Ankylorhiza tiedemani — викопний вид китоподібних ссавців підряду зубатих китів (Odontoceti), що існував в олігоцені (29-24 млн років тому).

Скам'янілості 
Фрагменти черепа зі щелепами виявлені у відкладеннях формації Ешлі в Південній Кароліні (США). У 1887 році зоолог Джоель Асаф Аллен відніс рештки до вимерлого річкового дельфіна Squalodon. Видова назва tieemani дана на честь І. Б. Тідемана, який виявив скам'янілості та подарував їх Американському музею природної історії, де вони наразі зберігаються. The specific name tiedemani is in honor of I. B. Tiedeman, who discovered the fossils and donated them to the American Museum of Natural History, where they're currently stored.

У 2020 році палеонтолог Роберт Бессенекер та його колеги виявили у цій же формації частковий череп з пов'язаними хребцями. Вони віднесли ці та попередні скам'янілості до новоописаного роду Ankylorhiza.

Опис 
Це був дельфін завдовжки близько 4,8 метрів з довгим, міцним черепом, що мав конічні зуби, нахилині допереду на кінчику морди. Череп сягав 42 см завдовжки.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Зубаті кити
Вимерлі китоподібні
Ссавці олігоцену
Вимерлі тварини, описані 1887